High Definition kan syfta på:

 High-definition video – video med högre upplösning och kvalité än standard-definition
 High Definition Compatible Digital – ett digitalt ljudmedium på optisk skiva
 High-Definition Multimedia Interface – en gränssnittstandard för kabel med kontaktdon vid överföring av okomprimerade digitala ljud- och bildsignaler i en och samma kabel
 Advanced Video Coding High Definition – ett inspelningsformat för högupplöst (HD), Video
 China Blue High-definition Disc – ett högupplöst optiskt skivformat
 Intel High Definition Audio – en av Intel utvecklad specifikation som tillåter ljudåtergivning i högre kvalité och på fler kanaler än den tidigare standarden AC97
 Mobile High-Definition Link – ett standardiserat gränssnitt för ljud och bild för anslutning mellan telefoner och andra mobila enheter till en TV
 Ultra-high-definition television – ett format för television som är en efterföljare till HDTV

Se även
 HD – flera betydelser